Сен-Сатюрнен ():

 Сен-Сатюрнен — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.
 Сен-Сатюрнен — коммуна во Франции, в департаменте Лозер.
 Сен-Сатюрнен — коммуна во Франции, в департаменте Марна.
 Сен-Сатюрнен — коммуна во Франции, в департаменте Пюи-де-Дом.
 Сен-Сатюрнен — коммуна во Франции, в департаменте Сарта.
 Сен-Сатюрнен — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта.
 Сен-Сатюрнен — коммуна во Франции, в департаменте Шер.